

Персоналії 
 Карел Шварценберг (* 1937) — чеський державний діяч, міністр закордонних справ Чехії.
 Карл Шварценберг (1771-1820) — головнокомандувач союзних військ, які воювали з Наполеоном I в Битві народів під Лейпцигом.
 Фелікс цу Шварценберг (1800—1852) — австрійський державний діяч, дипломат. Міністр-президент і міністр закордонних справ Австрійської імперії в 1848—1852 рр.

Шварценберг — громада в землі Форарльберг

Шварценберг — місто, федеральна земля Саксонія
 Ауе-Шварценберг (район) — колишній район у Німеччині.

Шварценберг — громада в кантоні Люцерн

Інше 
 Шварценберг (кафе) — віденська кав'ярня